Шатийон-сюр-Сен () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 11 247 человек.

Код INSEE кантона — 2108. Всего в кантон Шатийон-сюр-Сен входят 28 коммун, из них главной коммуной является Шатийон-сюр-Сен.

Коммуны кантона 

Эзе-сюр-Сен — население 215 чел.
Ампийи-ле-Сек — население 373 чел.
Бремюр-э-Воруа — население 53 чел.
Бёнсе — население 381 чел.
Шамсон — население 296 чел.
Шарре-сюр-Сен — население 130 чел.
Шатийон-сюр-Сен — население 5837 чел.
Шомон-ле-Буа — население 88 чел.
Шмен-д’Эзе — население 56 чел.
Кумье-ле-Сек — население 273 чел.
Этроше — население 238 чел.
Гоммевиль — население 141 чел.
Мезе-ле-Дюк — население 104 чел.
Массенжи — население 161 чел.
Монлио-э-Курсель — население 291 чел.
Моссон — население 87 чел.
Но-сюр-Сен — население 267 чел.
Нуарон-сюр-Сен — население 91 чел.
Обтре — население 73 чел.
Потьер — население 193 чел.
Прюли-сюр-Урс — население 178 чел.
Сент-Коломб-сюр-Сен — население 932 чел.
Ваннер — население 62 чел.
Ванве — население 279 чел.
Вилле-Патра — население 100 чел.
Вилье-ле-Дюк — население 125 чел.
Виллот-сюр-Урс — население 113 чел.
Ви (Кот-д’Ор) — население 110 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор